Juniper est un film dramatique néo-zélandais écrit et réalisé par Matthew J. Saville, dont la sortie est prévue en 2021.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 
 Charlotte Rampling : Ruth
 George Ferrier : Sam
 Marton Csokas : Robert
 Edith Poor : Infirmière Sarah
 Cameron Carter-Chan : Shaggas
 Carlos Muller : Va Donk
 Tane Rolfe : James
 Alexander Sharman : Timothy

Notes et références

Liens externes 
 

Film néo-zélandais sorti en 2021
Film dramatique néo-zélandais